Ernst Schering ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schering (Theologe) (1914–1993), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer